Monterrei bezeichnet:
 Monterrei (Weinbaugebiet), ein Weinbaugebiet in der nordwestlichen Region Galicien, Spanien
 Monterrei (Ourense), eine Gemeinde in der Provinz Ourense in Galicien, Spanien

Siehe auch:
 Monterrey (Begriffsklärung)
 Monterey